Termin  ima više značenja.
 Šucštafel
 (+)-Sabinenska sintaza, enzim